Fernando María de Borbón-Dos Sicilias y Zamoyski, autonombrado duque de Castro (Podzamcze, Polonia, 28 de mayo de 1926 - Draguignan, Francia, 20 de marzo de 2008) fue un noble polaco, príncipe de las Dos Sicilias. Desde el año 1966 era uno de los dos contendientes por la jefatura de la familia real del desaparecido Reino de las Dos Sicilias, utilizando el título de Duque de Castro y el tratamiento de Su Alteza Real.

Biografía 
Nació en la localidad polaca de Podzamcze el 28 de mayo del año 1926, hijo morganático del príncipe Raniero de Borbón-Dos Sicilias y de la condesa polaca María Carolina Zamoyska. Por vía paterna, Fernando fue nieto del príncipe Alfonso de Borbón-Dos Sicilias, Conde de Caserta y de la princesa María Antonieta de Borbón-Dos Sicilias.

Murió en Draguignan, Francia el 20 de marzo de 2008 y fue sucedido por su hijo Carlos de Borbón y Chevron Villet en sus pretensiones.

Matrimonio y descendencia 
El príncipe Fernando contrajo, al igual que su padre, matrimonio morganático el 23 de julio de 1949 con Chantal de Chevron-Villet. La pareja tuvo tres hijos:

 Beatriz de Borbón y Chevron Villet, nació en Saint-Raphaël (Francia) en 1950. Contrajo matrimonio en 1979, en París con Carlos María Bonaparte, príncipe Napoleón (nacido en 1950), pretendiente napoleónico al trono francés, se divorciaron en 1989, con descendencia. 

SAI la princesa Carolina María Constanza Bonaparte, princesa Napoleón (nacida el 24 de octubre de 1980).
SAI el príncipe Juan Cristóbal Bonaparte, príncipe Napoleón (nacido el 11 de julio de 1986).

Ana de Borbón y Chevron Villet, nació en Saint-Raphaël en 1957. Contrajo matrimonio en 1977 con el barón Jacques Cochin, con descendencia.

Nicolás Cochin (21 de enero de 1979).
Dorotea Cochin|Dorothée Cochin (10 de junio de 1985).

Carlos de Borbón y Chevron Villet. Nació en la misma localidad que sus hermanas en 1963. Contrajo matrimonio en 1998, en Mónaco, con Camilla Crociani.

María Carolina de Borbón y Crociani 23 de junio de 2003).
María Clara de Borbón y Crociani (1 de enero de 2005).

Ancestros

Véase también 

Francisco Felipe, Príncipe de las Dos Sicilias

Príncipe Antonio Cayetano de las Dos Sicilias

Referencias 

Casa de Borbón-Dos Sicilias
Grandes maestres de la Orden de San Jenaro
Grandes maestres de la Sagrada Orden Militar Constantiniana de San Jorge
Pretendientes al trono de las Dos Sicilias